O termo dodó e sua variante dodô podem remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Dodó
Dodô, uma ave (Raphus cuculatus) extinta endêmica das ilhas Maurício;
Dodó, uma unidade de peso equivalente a sete arráteis.

Dodô
Dodô (futebolista), ex-atacante brasileiro.
José Rodolfo Pires Ribeiro, lateral-esquerdo brasileiro.
Dodô da Portela, porta-bandeira do Carnaval do Rio de Janeiro
Dodô, integrante da dupla Dodô e Osmar

Ver também
 Dodo (nome bíblico), um nome referenciado na Bíblia

Desambiguação